Forstberg heißen folgende geographische Objekte:

 Forstberg (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Forstberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Forstberg (Gemeinde Fischlham), Ortschaft und Katastralgemeinde von Fischlham, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Forstberg (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortschaft von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark
Berge:
 Forstberg (Schwyzer Voralpen), 2215 m, Berg in den Schwyzer Voralpen, Schweiz
 Forstberg (Mühlhausen), 395 m, bewaldeter Muschelkalk-Höhenzug nordöstlich der Stadt Mühlhausen (Thüringen)
 Forstberg (Oberstenfeld), 376 m, Berg in der Gemeinde Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Forstberg (Vulkan), 235 m, erloschener Vulkan bei Groß-Bieberau, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Siehe auch
 Forstburg